Амариллис:

 Амариллис () — род растений из семейства Амариллисовые.
 Амариллис белладонна () — однодольное цветковое растение, типовой вид рода Амариллис.
 Амариллис (род. 1981) — греческая певица.